Нагима Орманбековна Джакипбекова (; ) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук (2003), профессор (2006).

Биография 
В 1983 году окончила Казахский государственный университет (Алма-Ата). С 1983 года работает в Южно-Казахстанском государственном университете имени М. О. Ауэзова: преподавателем, затем заведующей кафедрой физической и коллоидной химии.

Научная деятельность 
Направление научных работ — получение полимерных реагентов из вторичных материалов и их применение в металлургии, нефтедобыче, гальванотехнике, сельском хозяйстве. Опубликовала более 80 научных трудов, имеет 6 патентов Республики Казахстан, автор монографии «Водорастворимые полимеры и промышленные дисперсии» (2000, Алма-Ата).

Награждения 
Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования (2005), в 2011 году Джакипбекова в числе 200 преподавателей награждена государственным грантом Казахстана «Лучший преподаватель вуза».

Примечания

Литература